Азиатский клубный чемпионат сезона 1996/1997 — 16-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Впервые в истории турнира в финале сыграли две команды из одной страны — Южной Кореи. Победителем стал «Пхохан Стилерс», лауреал прошлого розыгрыша «Ильхва Чхунма» уступил в финальном матче.

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1996/97
Футбол в Азии в 1996 году
Футбол в Азии в 1997 году